Francisca Maria Amélia (em francês: Françoise Marie Amélie; Neuilly-sur-Seine, 14 de agosto de 1844 — Vineuil-Saint-Firmin, 28 de outubro de 1925), foi uma princesa francesa da Casa de Orléans, filha mais velha de Francisco, Príncipe de Joinville e de sua esposa, a princesa Francisca do Brasil, sendo assim neta do imperador Pedro I do Brasil, e do rei Luís Filipe I da França.

Biografia

Família
Nascida no Castelo de Neuilly, Francisca era a filha mais velha de Francisco de Orléans, Príncipe de Joinville, e da princesa Francisca do Brasil. Seus avós paternos foram o rei Luís Filipe I de França e a princesa Maria Amélia de Nápoles e Sicília e seus avós maternos foram o imperador Dom Pedro I do Brasil e a arquiduquesa Maria Leopoldina da Áustria.

Casamento
Casou-se em 11 de junho de 1863, em Kingston upon Thames, Reino Unido, com seu primo-irmão, o príncipe Roberto de Orléans, Duque de Chartres, filho mais novo do príncipe Fernando Filipe, Duque de Orleães e da duquesa Helena de Mecklemburgo-Schwerin. Como Fernando Filipe encontrava-se exilado, o casal foi viver em Ham, um subúrbio de Londres, onde nasceram quatro de seus cinco filhos.

Morte
Francisca morreu no Château de Saint-Firmin, em Vineuil-Saint-Firmin, em 28 de outubro de 1925, aos 81 anos de idade. Seu corpo foi sepultado na Capela Real de Dreux.

Descendência

Ancestrais

Francisca
Casa de Bragança
Casa d'Orleães
Duquesas de Chartres
Princesas de Orleães
Naturais de Neuilly-sur-Seine
Franceses do século XIX
Franceses do século XX